Bob (fryzura)
 Bob (serial)
 Bob – w języku angielskim zdrobnienie od Robert

Zobacz też 
 
 Robert
 Alicja i Bob